Фабий:

 Фабий Максим — римский полководец и политический деятель III в. до н. э.
 Фабий Рустик — римский историк I века.
 Фабий Тициан — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 337 года.
 Фабий Феликс Пассифил Паулин — политический деятель раннего Средневековья (V век) при короле Одоакре.
 Фабий Фульгенций (468—533) — святой Римско-Католической церкви, епископ Руспы, учитель Церкви.